Slovo galerie má více významů:

 galerie (stavba) 
 místnost, jejíž délka je mnohonásobně větší než šířka, např. vnitřní nebo vnější ochoz, podloubí či chodba, typicky s výzdobou
 podzemní chodba ve vojenském opevnění
 část divadelního hlediště u velkých divadelních budov v podobě ochozu či balkonu
 nákupní galerie – obchodní pasáž nebo obchodní centrum
 horizontální štola k zachycování podzemních vod
 galerie (dopravní stavba)
 mostní stavba ve svahu přimknutá z jedné strany k terénu 
 tunelová stavba, která je na jedné straně otevřena do volného prostoru a má tedy charakter ochozu
 dopravní komunikace ve svahu, která má zastřešení jako ochranu před padajícím kamením, sněhovými lavinami apod.  

 galerie umění – specializovaný prostor pro stálé či přechodné vystavování uměleckých děl, též instituce provozující takový prostor, sbírky a výstavy 
 Národní galerie
 Galerie Pražského hradu
 Galerie hlavního města Prahy
 Galerie výtvarného umění v Chebu
 Galerie Josefa Sudka

 galerie (soubor obrázků), fyzický, tištěný nebo elektronický ucelený soubor obrázků
 znaková galerie – soubor heraldických znaků a erbů

vlastní jména
 Galerie (přírodní památka), přírodní památka, skalnatá soutěska Jizery s visutými chodníky v okrese Semily
 Galerie (televizní stanice)

viz též galerka či galérka 
 galerka – v kriminalistice označení pro skupinu (galerii) známých zločinců-recidivistů
 galerka - miniatura ochozu se zábradlím na starožitných skříňkách, psacích sekretářích nebo poličkách
 Galjorka (rusky Галёрка) – ruské divadlo v Omsku

Externí odkazy